Baena puede hacer referencia a:

Personas 
  Humberto Baena (1950-1975), político español.
  Carlos Alberto Baena (1967-), pastor y político colombiano.
  Juan Callejón Baena (1950-), médico y político español.
  Pablo García Baena (1923-), poeta español.
  Antonio Varo Baena (1959-), médico y escritor español.
  Diego Fernández de Córdoba, señor de Baena N/d, noble español.
  Juan Alonso de Baena N/d, escritor español.
 Javier Baena,  desambiguación.
  José Antonio Álvarez Baena (1754-1799), historiador español.
  Rafa Baena (1982-), deportista español.
  Cecilia Baena (1986-), patinadora colombiana.
  César Baena (1986-), esquiador venezolano.
  Francisco Baena Jiménez (1949-), futbolista español.
 Antonio Luis Baena Tocón, secretario de varios consejos de guerra relacionados con el Juzgado Especial de Prensa de Madrid, destacando el instruido contra el poeta Miguel Hernández.

Localidades y divisiones administrativas 
  Baena, municipio español de la provincia de Córdoba.
 Castillo de Baena, fortaleza dentro del municipio homónimo.
  Campiña de Baena, comarca española de la provincia de Córdoba.

Otros artículos 
  el Cancionero de Baena, primer cancionero castellano, conocido.
  la denominación de origen Baena de aceite de oliva.
  la Leona de Baena, escultura española de la época ibera.
  el Ducado de Baena título nobiliario español.